William Watson peut faire référence à :

  (1559-1603), prêtre anglais du , exécuté pour conspiration ;
 William Watson (1715-1787), scientifique britannique du  connu pour ses travaux en botanique et ses expériences sur l'électricité ;
 William Watson (1832-1912), botaniste britannique du  ;
  (1849-1917), banquier et homme politique américain, gouverneur du Delaware de 1895 à 1897 ;
 William Watson (1858-1925), scientifique britannique du  connu pour ses travaux en botanique ;
 William Watson (1858-1935), poète anglais ;
  (1869-1953), joueur néo-zélandais de rugby à XV canadien ;
 William Watson (1873-1961), pilote automobile anglais ;
  (?-?), joueur de rugby britannique des années 1930 ;
 William Watson (1896-1967), réalisateur canadien ;
 William Watson (1920-2004), footballeur et joueur de cricket anglais ;
 William Watson (1918-1998), haltérophile britannique ;
 W. Marvin Watson (1924-2017), homme politique américain ;
 William Watson (1961-), joueur d'échecs anglais ;
  (1964-), joueur canadien de hockey sur glace.